2001 Голяма награда на Сан Марино е 21-вото за Голямата награда на Сан Марино и четвърти кръг от сезон 2001 във Формула 1, провежда се на 15 април 2001 година на пистата Имола близо до град Имола, Италия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Сан Марино